Der Name Brokopondo bezeichnet 

einen Ort in Suriname, siehe Brokopondo
den ihn umgebenden Distrikt in Suriname, siehe Brokopondo (Distrikt)
den Stausee in Suriname, siehe Brokopondo-Stausee